Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875-1939)
 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (od 1964)